San Sebastián de la Gomera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Sebastián de la Gomera (ort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 San Sebastián de la Gomera (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

Robotskapade Spanienförgreningar